Сурозька єпархія РПЦ - зарубіжна єпархія Російської Православної Церкви, що охоплює Велику Британію та Ірландію
 Сурозька єпархія Константинопольського Патріархату - історична православна єпархія Константинопольського патріархату в Криму з центром у місті Судак